Vingt-et-Un-Juin ou XXI-Juin ou  21-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

21 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, pendant la seconde Guerre mondiale : 

 Le , vers le début de la seconde Guerre mondiale, pendant la bataille de France : 
 En représailles, les Allemands incendient une centaine de maisons à Pulligny en Meurthe-et-Moselle.
 Départ de Résistants vers l'Angleterre, à la suite de l'Appel du 18 juin et à la veille de l'Armistice, depuis le port de Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques.
 Bataille de Thouars près de Louzy dans les Deux-Sèvres, l'un des derniers combats de la bataille de France, avant l'armistice du 22 juin 1940.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Combats entre les résistants et les forces allemandes de la Wehrmacht, à Brioude , dans la Haute-Loire.
 Rafle de Gerzat dans le Puy-de-Dôme, par la Gestapo et la Milice.
 Combats, destructions et massacre de résistants par la 11e Panzerdivision de la Wehrmacht, à Mouleydier et Pressignac, près de Lalinde, en Dordogne.
 Libération de Saint-Vaast-la-Hougue dans la Manche.
 À Branges en Saône-et-Loire : événements non connus.
 Le 21 juin est le jour de la Fête de la musique, imaginée par Joel Cohen en 1976, adaptée par Maurice Fleuret et mise en place en France par Jack Lang en 1981.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère

Références et localisations

Références

Localisations 
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
21